Pupinidae är en familj av snäckor. Pupinidae ingår i ordningen Architaenioglossa, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pupinidae 26 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Pupinidae